Агу́рский — еврейская фамилия; имеет женскую форму Агурская.

Известные носители

Мужчины 
 Агурский, Самуил Хаимович (1884—1947) — революционер, эмигрант, деятель международного рабочего движения, историк, советский партийный деятель, отец Михаила Агурского.
 Агурский, Михаил Самуилович (1933—1991) — публицист, литературовед, учёный-кибернетик, историк, политолог, советолог, мемуарист, общественный деятель, сионист.

Женщины 
 Агурская, Вера Фёдоровна, рождённая Кондратьева, жена политолога Агурского.

См. также 
 Агурские водопады (Сочи)